

Geografia 
 La Châtre è un comune francese, situato nel dipartimento dell'Indre, nella regione Centro-Valle della Loira.
 La Châtre-Langlin è un comune francese situato nel dipartimento dell'Indre, nella regione del Centro-Valle della Loira

Altro 
 La Châtre (casato) è una famiglia della nobiltà francese.